Keltisk kan henvise til:

 Keltere - Et europæisk folkeslag
 Keltiske sprog